Kwalitatieve Woning Registratie, Nederlands onderzoek naar kwaliteit van woningen
Katwijk aan den Rijn, Nederlandse plaats met KWR als UN/LOCODE
luchthaven van Kwai Harbour (Solomon eilanden), met IATA-code KWR
KWR (bedrijf), kennisinstituut voor waterbeheer
Quaker Chemical Corporation, Amerikaans chemisch bedrijf met beursnotering KWR
Station Kwanyar, treinstation in Indonesië, met code Kwr
Kraftwerk Reckingen, waterkrachtcentrale op de Zwitsers-Duitse grens
Kraftübertragungswerke Rheinfelden, voormalige waterkrachtcentrale op de Zwitsers-Duitse grens
Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover, onderwijsinstelling in Duitsland